Reborn est un mot anglais signifiant Né à nouveau. Il peut également désigner :

Musique 
 Reborn, groupe de death metal marocain ;
 Reborn, album d'Era sorti le  ;
 Reborn, album de Nanase Aikawa sorti en 2009 ;
 Reborn, album d'Avalon sorti en 2009 ;
 Reborn, album du groupe Warkings de 2018.

Autres 
 Reborn, logiciel pour Linux permettant de faire de la musique, clone de Rebirth
 Reborn!, manga de type shōnen, dessiné par Akira Amano, pré-publié dans le magazine Weekly Shōnen Jump
 Reborn, film américano-italo-espagnol, réalisé par Bigas Luna en 1981
 Le Reborn, un yacht acquis en 2010 par Bernard Tapie
 Reborn ou poupée reborn (de l’anglais reborn doll), nom donné à des poupées hyper-réalistes représentant des bébés (parfois de prématurés)
Homonymie de titre